Rancho steht für:
 span.: eine Ranch, siehe Ranching
 Talbot-Matra Rancho, ein Freizeitfahrzeug des Autoherstellers Talbot
 Rancho Point, Landspitze von Deception Island, Südliche Shetlandinseln, Antarktis
 Rancho (Einheit), eine mexikanische Flächeneinheit

Siehe auch:
 El Rancho